Боньхад () — город в центре Венгрии, в медье Тольна. Население — 14 093 жителя. Боньхад расположен на шоссе Сексард — Печ примерно в 15 километрах к юго-западу от столицы медье — Сексарда.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии